Фарс:

 Фарс — комедія легкого змісту.
 Фарс — жанр середньовічної драми.
 Фарс — історична і сучасна провінція в Ірані.
 Фарс — іранське агентство новин.